Em heráldica, tenné ou sépia é um esmalte raramente utilizado, de um tom entre laranja e castanho. Em francês, o nome tenné é uma variação de tanné : bronzeado, curtido. E Sépia origina-se do molusco de mesmo nome (em português: Sibas), do qual se extrai uma tinta de tonalidade marrom. Os espanhóis a chamam de leonado, em referência à pele do leão.

Esmaltes (heráldica)